Горня-Бишня (, ) — населенный пункт (деревня) в общине Дервента, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Горня-Бишне проживало 352 человека.

Население 
В населении деревни преобладают хорваты.

Национальный состав 
1991 год:
 Сербы — 28 (7,95 %)
 Хорваты — 321 (91,19 %)
 Югославы — 0 (0,00 %)
 Мусульмане — 0 (0,00 %)
 Другие — 3 (0,85 %)

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской